Mistrzostwa Europy w Kajakarstwie 2022 odbywają się w dniach 18-21 sierpnia 2022 w Olympic Regatta Centre w Monachium w Niemczech. Kajakarstwo jest ujęte w programie dyscyplin rozgrywanych w ramach Mistrzostw Europejskich 2022, które odbywają się w tym mieście w dniach 11-21 sierpnia 2022. W zawodach bierze udział 455 zawodników z 36 krajów.

Medalistki i medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Ogólna

Kajakarstwo

Parakajakarstwo

Przypisy 

Mistrzostwa Europejskie 2022
Mistrzostwa Europy w kajakarstwie